Csehország
Települések
 Hranice, város a Chebi járásban (Hranice u Aše)
 Hranice, város a Přerovi járásban (Hranice na Moravě)
 Hranice, község a České Budějovice-i járásban (Hranice u Nových Hradů)
Településrészek
 Hranice, Karviná városrésze
 Hranice, Nový Knín településrésze
 Hranice, Maleč településrésze
 Hranice, Rokytnice nad Jizerou településrésze
 Hranice, Slavošov településrésze